XXB steht für:
 „Refugee, as per the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees“, Nationalitätenangabe auf Platz 11–13 der zweiten Reihe von Machine Readable Travel Documents
 Astazou XXB, Triebwerk des Hubschraubers Eurocopter Dauphin SA 361 HCL
 Flughafen Manchester-Woodford (IATA-Code), Manchester
 „Brownland“ (NATO-Code), Manövercode, siehe Liste der NATO-Ländercodes

XX B steht für:
 Stalag XX B in Marienburg, siehe Liste der Kriegsgefangenenlager der Wehrmacht #Wehrkreis XX

Abkürzung